Константи́н Воробьёв: Воробьёв, Константин (род. 1930) — советский легкоатлет.
 Воробьёв, Константин Александрович (1899—1988) — русский орнитолог.
 Воробьёв, Константин Васильевич (1900—1978) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Воробьёв, Константин Владимирович (род. 1960) — российский актёр театра и кино.
 Воробьёв, Константин Дмитриевич (1919—1975) — русский писатель, прозаик.
 Воробьёв, Константин Иванович (1920—2003) — капитан 1-го ранга Военно-морского флота СССР, Герой Советского Союза.